' — японский аниме-сериал, созданный студией Pierrot на основе норвежской сказки «Тётушка Перечница». Транслировался по каналу NHK с апреля 1983 по март 1984. Всего было выпущено 130 серий. Мультсериал был дублирован на французском, итальянском, нидерландском, польском языках, транслировался на территории Испании.

Сюжет 
Тётушка Перечница живёт в маленьком посёлке с мужем, который работает художником и декоратором. На шее она носит волшебную ложку, которая уменьшает тётушку до крошечных размеров. Однако ложка сама не уменьшается, и она должна тащить ложку на спине. Через какое то время тётушка возвращается в свой прежний размер. В маленькой форме у неё появляется множество преимуществ: она может общаться с животными и наслаждается удивительными приключениями в лесу. В лесу она знакомится с новыми друзьями, детьми и животными. Например с девочкой Лили, которая живёт в лесу, с норкой, а также дружит с семьёй мышей. Тётушка Перечница держит в тайне от всех то, что она делает в лесу и что может уменьшатся. Но только Лили знает об этом. К концу истории муж узнаёт о тайне тётушки.

Примечания

Ссылки